Die 16. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 17. bis zum 25. März 1994 in Lahore statt. Die pakistanische Auswahl konnte den Titel zum dritten Mal erringen.

Teilnehmer 

   (Olympiasieger 1992, und WM-Vierter)
   (Weltmeister 1990 und Olympiavierter)
   (Gastgeber, Vizeweltmeister und Olympiadritter) 
   (Titelverteidiger, Olympiazweiter und WM-Dritter)
   (WM-Fünfter)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1994
Hockey 1994
Sportveranstaltung in Lahore
Hockeywettbewerb in Pakistan